A 2000-es US Open férfi versenyét az orosz Marat Szafin nyerte aki három szettben diadalmaskodott az amerikai Pete Sampras ellen.

Kiemeltek 

  Andre Agassi (Második kör)</li>
  Gustavo Kuerten (Első kör)</li>
  Magnus Norman (Negyedik kör)</li>
  Pete Sampras (Döntős)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Harmadik kör)</li>
  Marat Szafin (Bajnjok)</li>
  Thomas Enqvist (Negyedik kör)</li>
  Àlex Corretja (Harmadik kör)</li>

  Lleyton Hewitt (Elődöntős)
  Cédric Pioline (Harmadik kör)
  Tim Henman (Harmadik kör)
  Juan Carlos Ferrero (Negyedik kör)
  Franco Squillari (Második kör)
  Nicolas Kiefer (Negyeddöntős)
  Mark Philippoussis (Második kör)
  Nicolás Lapentti (Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1